Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходило с 4 по 9 декабря 2017 года в Софии, Болгария. Победитель турнира  - команда Хорватии получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 5 национальных команд — три из Европы, по одной из Азии и Африки. Сборная Хорватии вернулась после годичного перерыва, остальные — участвовали в квалификации прошлого года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей квалификации второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года.

Главные судьи
  Мария Фурберг
  Михаэла Матеёва
  Ольга Стейнберг

Линейные судьи
  Ивонн Грашер
  Татьяна Касасова
  Виталия Хамицевич
  Юлия Мяннлейн
  Илксен Сермин Оздемир

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Квалификация
Ж*2К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии